Ennis může být:

 Ennis – irské město
 Jessica Ennisová-Hillová (* 1986) – britská atletka
 Tyler Ennis – rozcestník